Der Moskauer Bürgermeisterpokal 2017 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 15. bis 20. Mai 2017 im Olimpijski in der russischen Hauptstadt Moskau stattfand.

Siegerin wurde zum dritten Mal in Folge die Russin Diana Mironowa, die im Finale ihre Landsfrau Olga Milowanowa mit 5:1 besiegte. Den dritten Platz belegten Marija Karpowa und Aljaksandra Hisels. Die Vorjahresfinalistin Kristina Saltowskaja nahm nicht teil.

Bei den Herren setzte sich der Russe Sergei Goryslawez im Endspiel gegen den Kasachen Jernar Tschimbajew mit 6:2 durch. Aleksandr Sidorov und Pawlo Radionow kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war der Weißrusse Jauhen Saltouski, der in diesem Jahr nicht teilnahm.

Neben den beiden Wettbewerben im Russischen Billard wurde erstmals auch ein Snookerturnier ausgetragen. Dieses entschied der Zyprer Anthony Brabin durch einen 5:4-Finalsieg gegen den Engländer Nigel Bond, den einzigen teilnehmenden Main-Tour-Profi, für sich. Den dritten Rang belegten Jegor Plischkin und Rodions Judins.

Preisgeld 
Das Preisgeld der beiden Hauptwettbewerbe blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Herrenturnier

Modus 
Die 111 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 64 wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Finale 
Im Finale traf der 23-jährige Russe Sergei Goryslawez auf den sechs Jahre älteren Kasachen Jernar Tschimbajew. Während Tschimbajew 2010 Weltmeister geworden war, hatte Goryslawez noch kein größeres internationales Turnier gewonnen; zu den größten Erfolgen des Russen gehörten Finalteilnahmen beim Longoni Russia Cup (2016) und bei der Europameisterschaft (2012).

Goryslawez startete besser in das Endspiel und entschied die ersten vier Spiele für sich. Tschimbajew kam anschließend noch auf 2:4 heran, musste sich aber schließlich mit 2:6 geschlagen geben.

Damenturnier

Modus 
Die 57 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Finale 
Im Endspiel kam es zum Aufeinandertreffen zweier Russinnen. Die 21-jährige Diana Mironowa, die vier der fünf bisherigen Ausgaben des Turniers gewonnen hatte, spielte gegen die neun Jahre ältere Olga Milowanowa. Die beiden mehrmaligen Weltmeisterinnen waren bereits in zahlreichen Finalspielen aufeinandergetroffen, darunter mehrere WM-Endspiele, der Bürgermeisterpokal 2015 und der Kremlin Cup 2016, wobei sich zumeist Mironowa durchsetzte.

Mironowa besiegte Milowanowa mit 5:1 und gewann damit zum dritten Mal in Folge den Bürgermeisterpokal.

Snookerturnier

Modus 
Die 51 Teilnehmer wurden in zehn Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier besten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgespielte Finalrunde, wobei die 24 besten Spieler der Vorrunde gesetzt waren, jeweils acht in der zweiten, dritten und vierten Runde.

Finalrunde

Runde der letzten 40 

|

|}
|}

Runde der letzten 32 

|

|}
|}

Runde der letzten 24 

|

|}
|}

Achtelfinale bis Finale

Finale 
Im Endspiel des erstmals ausgetragenen Snookerwettbewerbs traf der Engländer Nigel Bond, der einzige teilnehmende Main-Tour-Profi, auf den Zyprer Anthony Brabin. Beide Finalisten waren ohne Niederlage durch die Gruppenphase gekommen und waren anschließend im Achtelfinale gesetzt, wobei Bond bis zum Endspiel insgesamt nur einen Frame verloren hatte.

Das Finale gestaltete sich ausgeglichen. Brabin legte den besseren Start hin und entschied den ersten Frame knapp für sich. Bond gelang der direkte Ausgleich und mit dem Gewinn des fünften Frames ging der Engländer erstmals in Führung. Nachdem Brabin mit 4:3 in Führung gegangen war, glich Bond erneut aus und es kam zum Decider, in dem sich der Zyprer mit 67:15 durchsetzte.

Einzelnachweise 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Olimpijski